Иван Дергачёв:
 Дергачёв, Иван Алексеевич (1911—1991) — российский литературовед, доктор наук, профессор.
 Дергачёв, Иван Семёнович (1928—1998) — тракторист, бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.